est la formule brute de plusieurs isomères.

 Alcool
 4-allyl-2,6-diméthoxyphénol, numéro CAS 
 ar-(allyloxy)xylène-α,α'-diol numéro CAS 

 Aldéhyde
 2(3,4-diéthoxyphényl)éthanal ou 3,4-diéthoxybenzaldéhyde, numéro CAS 

 Cétone
 zingerone ou [4-(4-hydroxy-3-méthoxyphényl)butan-2-one, numéro CAS 
 1-(3,4-diméthoxyphényl)propan-2-one ou 1-(3,4-diméthoxyphényl)acétone, numéro CAS 
 1-(3,4-diméthoxyphényl)propan-1-one ou 2,4-diméthoxypropiophénone, numéro CAS 
 2,5-diméthoxypropylphénone, numéro CAS 

 Acide carboxylique
 acide 4-(4-méthoxyphényl)butanoïque, numéro CAS 
 acide 2-(4-hydroxyphényl)-3-méthylbutanoïque, numéro CAS 
 acide 4-butoxybenzoïque, numéro CAS 
 acide 2-hydroxy-3-isopropyl-6-méthylbenzoïque ou acide 3-isopropyl-6-méthylsalicylique, numéro CAS 
 acide 3-tert-butylsalicylique, numéro CAS 
 acide 5-(1,1-diméthyléthyl)salicylique, numéro CAS 

 Ester
 carbonate de tert-butyle et de phényle, numéro CAS 
 carbonate d'éthyle et de phénéthyle, numéro CAS 
 acétate de 2-(p-tolyloxy)éthyle, numéro CAS 
 acétate de 4-hydroxy-2,3,6-triméthylphényle, numéro CAS 
 acétate de p-méthoxyphénéthyle, numéro CAS 
 méthoxyacétate de 2-phényléthyle, numéro CAS 
 phénylacétate de 2-hydroxypropyle, numéro CAS 
 2-méthoxyphénylacétate d'éthyle, numéro CAS 
 (2-méthylphénoxy)acétate d'éthyle, numéro CAS 
 3-méthoxyphénylacétate d'éthyle, numéro CAS 
 4-méthoxyphénylacétate d'éthyle, numéro CAS 
 (4-méthylphénoxy)acétate d'éthyle, numéro CAS 
 propanoate de 2-phénoxyéthyle, numéro CAS 
 propanoate de p-méthoxybenzyle, numéro CAS 
 3-phénylpropanoate de 2-hydroxyéthyle, numéro CAS 
 3-hydroxy-3-phénylpropanoate d'éthyle, numéro CAS 
 3-(2-furyl)acrylate d'isobutyle, numéro CAS 
 2-phénoxyisobutanoate de méthyle, numéro CAS 
 butanoate de 2-méthoxyphényle, numéro CAS 
 2-hydroxybenzoate de butyle ou salicylate de butyle, numéro CAS 
 2-hydroxybenzoate d'isobutyle ou salicylate d'isobutyle, numéro CAS 
 4-hydroxybenzoate de butyle, numéro CAS 
 4-hydroxybenzoate d'isobutyle, numéro CAS 
 4-hydroxybenzoate de sec-butyle, numéro CAS 
 4-hydroxybenzoate de tert-butyle, numéro CAS 
 4-éthoxybenzoate d'éthyle, numéro CAS 
 4-(1-méthyléthoxy)benzoate de méthyle, numéro CAS 

 Acide percarboxylique et perester
 acide para-tert-butylperbenzoïque, numéro CAS 
 perbenzoate de butyle, numéro CAS 
 perbenzoate de tert-butyle, numéro CAS 

 Dioxolane
 2-benzyl-1,3-dioxolane-4-méthanol, numéro CAS  et CAS 
 2-(4-méthylphényl)-1,3-dioxolane-4-méthanol, numéro CAS 
 2-(4-méthoxyphényl)-4-méthyl-1,3-dioxolane, numéro CAS 

 Dioxane
 2-benzyl-1,3-dioxane-5-ol, numéro CAS 
 2-(4-méthylphényl)-1,3-dioxane-5-ol, numéro CAS